You Don't Know Love (Editors), een nummer van de Editors
You Don't Know Love (Janie Fricke), een nummer van Janie Fricke